Француско царство се може односити на:

 Прво француско царство Наполеона I и II (1804–1815)
 Друго француско царство Наполеона III (1852–1870)